Зауральская ТЭЦ — газопоршневая электростанция, возведенная для энергообеспечения города Сибая Республики Башкортостан.

История 
Строительство ТЭЦ началось 22 декабря 2002 года.

Торжественный пуск теплоэлектроцентрали состоялся 5 марта 2004 года. Выступая на митинге, посвященном пуску станции, бывший президент Башкортостана Рахимов отметил, что построенная станция имеет уникальные характеристики: коэффициент полезного действия при выработке электроэнергии составляет около 43%, а коэффициент использования топлива — 83,3%.

Сегодня предприятие отпускает электрическую и тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления, является основным источником электроэнергии для башкирского Зауралья и тепла для города Сибая.

В 2009-2011 годах в результате расширения Зауральской ТЭЦ за счёт строительства котельного цеха и газотурбинной установки мощностью 16 МВт с водогрейным котлом-утилизатором появилось ее обособленное подразделение - ГТЭС "Сибай". Газотурбинная электростанция (установленная электрическая мощность 16 МВт, тепловая - 95,54 Гкал/ч) позволила увеличить отпуск электрической и тепловой энергии для города Сибая и снизить энергодефицит в башкирском Зауралье.

Описание 
Установленная электрическая мощность станции на конец 2008 и 2009 годов составляла 24,92 МВт, тепловая — 22,2 Гкал/ч. На конец 2010 года мощность станции снизилась в два раза: электрическая — до 12,46 МВт, тепловая — до 11,11 Гкал/ч.

По состоянию на 12 октября 2011 года, мощность станции не изменилась.
В 2010 году Зауральская ТЭЦ выработала 67,4 млн кВт·ч электрической энергии, что составляет 0,3 % от выработки электрической энергии на территории Республики Башкортостан. Коэффициент использования установленной электрической мощности составил в 2010 году 35,3 %. Отпуск тепловой энергии в том же году составил 109 тыс. Гкал.

Ссылки 
 Описание ТЭЦ на официальном сайте ООО «Башкирская генерирующая компания»
 Описание «Зауральской ТЭЦ» на официальном сайте ГО Сибай

Примечания 

Электростанции Башкортостана
Газовые электростанции России
Предприятия Сибая
Здания и сооружения Сибая